Марни Вебер (; род. 1959, Бриджпорт, США) — современная американская художница, музыкант.

Образование 
 1981 B.A. University of California, Лос-Анджелес
 1977-79 University of Southern California, Лос-Анджелес

Творчество 
 Марни Вебер появилась на калифорнийской художественной сцене в 1980-х в составе арт-рок группы «Party Boys» до того как начать сольную карьеру в качестве исполнителя в клубах и на арт-площадках в США и за границей. Также в 1980-х она начала создавать коллажи, используя женские образы из журналов, часто превращая их в гибриды людей и животных. Эта практика получила развитие в 1990-х — в видео, скульптуре и более замысловатых техниках создания коллажей.
 Коллега и друг Пола Маккарти и Майка Келли, Вебер часто ассоциируется с движением, которое набрало обороты после выставки «Helter Skelter: LA Art in the 1990s» в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, хотя она и не была участницей этого шоу.
 В 2004 Вебер создала арт-рок группу «Spirit Girls». Она вскоре начала включать выступления группы в свои выставки, сняла участников «Spirit Girls» в фильме «A Western Song» (2004). В фильме «Spirit Girls» играют роль членов спиритуалистического движения девятнадцатого столетия, приверженцы которого утверждали, что могут общаться с мертвыми. Вебер играет главную роль в этом галлюциногенном 24-минутном фильме, действие которого происходит в пришедшем в упадок западном городке, населенного цирковыми артистами и другими странными персонажами в масках животных.
 Работы Вебер наполнены фигурами в масках, странно одетыми персонажами, гибридами людей и животных, напоминая смесь карнавала и сюрреалистического спектакля. На творчество Вебер оказали влияние художники-сюрреалисты, а также постановочные фотографии Пьера и Жиля, Синди Шерман.

Персональные выставки

Перформансы

Сольные музыкальные альбомы 
 2008 Marnie Weber: Lonely Sountracks, 1993—2008
 2005 Songs Forgotten: Selections From Marnie Weber 1989—2004
 1996 Cry for Happy. Ecstatic Peace! / The End is Here Records
 1994 Woman with Bass. Penguin Ltd. Athens, Greece
 1990 Songs Hurt Me. Penguin Ltd. Athens, Greece
 1990 Viva Los Angeles, II

Примечания

Ссылки 
 Сайт Марни Вебер 
 Работы и информация на ArtNet
 Работы, биография, информация о выставках на сайте галереи Marc Jancou

Современные художники США
Художницы США